Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Dallas 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Pam Shriver 6–1, 6–3.

Teste di serie 

 Chris Evert (campionessa)
 Pam Shriver (finale)
 Zina Garrison (semifinali)
 Manuela Maleeva (quarti di finale)

 Bettina Bunge (quarti di finale)
 Lori McNeil (semifinali)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Robin White (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Dallas 1987